Кульже́нко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Кульженко Поліна — український музейник та мистецтвознавець,
 Кульженко Стефан Васильович — український друкар, книговидавець, один із найуспішніших підприємців свого часу в Україні та Російській імперії; батько видавця Василя Кульженка.
 Мусатова-Кульженко Єлизавета Іванівна — українська та російська концертно-камерна співачка й вокальний педагог.